Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Preble, nach Edward Preble:

Preble (1813), eine Schloop, in Dienst von 1813 bis 1815
Preble (1839), eine Schloop, in Dienst von 1840 bis 1863
USS Preble (DD-12), Zerstörer der Bainbridge-Klasse, in Dienst von 1903 bis 1919
USS Preble (DD-345), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1945
USS Preble (DDG-46), Zerstörer der Farragut-Klasse, in Dienst von 1960 bis 1991
USS Preble (DDG-88), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2002

Preble